Шемберг — місто в Німеччині, в землі Баден-Вюртемберг.
 Шемберг — місто в Німеччині, в землі Баден-Вюртемберг.
 Шемберг — комуна в Німеччині, в землі Баден-Вюртемберг.
 Шемберг — комуна в Німеччині, в землі Тюрингія.